Радужни може бити:
 Радужни (Владимирска област), град у Владимирској области, Русија
 Радужни (Хантија-Мансија), град у Хантији-Мансији, Русија